Boyen bezeichnet:
 Ernst Johann Sigismund von Boyen (1730–1806), preußischer General der Kavallerie
 Georg von Boyen (* 1970), Deutscher Professor und Facharzt für Innere Medizin 
 Hermann von Boyen (1771–1848), preußischer General, Namensgeber der Feste Boyen, einer preußischen Ringfestung in Lötzen (poln. Giżycko) 
 Leopold Hermann von Boyen (1811–1886), preußischer General der Infanterie und Gouverneur von Berlin
 Ludwig Wilhelm Otto Karl von Boyen (1780–1845), preußischer Generalleutnant

 Jan Boyen (* 1970), belgischer Radsportler

Siehe auch:
 Infanterie-Regiment „von Boyen“ (5. Ostpreußisches) Nr. 41
 Boyens
 Bojen